Войтех Полак (; ) — чешский хоккеист, нападающий. Сейчас играет за команду чешской первой лиги «Поруба». Чемпион Чехии 2011 года. Играл за сборную Чехии, всего в ее составе провел 4 игры.

Карьера 
Войтех Полак является воспитанником карловарского хоккея. за свою карьеру поменял множество команд в различных лигах. Играл в НХЛ за «Даллас Старз». Также играл в КХЛ за рижское «Динамо», череповецкую «Северсталь», ханты-мансийскую «Югру» и владивостокский «Адмирал». В октябре 2019 года вернулся в родной клуб «Карловы Вары». 14 июня 2021 года перешёл в команду чешской первой лиги «Поруба».

Достижения 

 Чемпион Чехии 2011

 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2008

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

Чешская экстралига — 441 игра, 198 очков (93 шайбы + 105 передач)

КХЛ — 117 игр, 46 очков (20+26)

НХЛ — 5 игр

АХЛ — 172 игры, 97 очков (36+61)

Швейцарская национальная лига — 51 игра, 29 очков (13+16)

Чемпионат Финляндии — 110 игр, 71 очко (28+43)

Чемпионат Швеции — 16 игр, 1 очко (0+1)

Чешская первая лига — 7 игр, 3 очка (1+2)

Сборная Чехии — 4 игры

Кубок Шпенглера — 2 игры

Всего за карьеру — 925 игр, 445 очков (191+254)

Семья 
Войтех Полак из хоккейной семьи. Его отец Войтех Полак-старший (10.05.1957 г.р.) играл в хоккей за «Карловы Вары». Младший брат Томаш Полак (22.01.1990 г.р.) с 2007 по 2013 год играл в хоккей на позиции центрального нападающего.

Примечания 
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккейные нападающие
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Кадань»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Айова Старз»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Клотен»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки ХК «Давос»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК СайПа
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК АИК

Ссылки 

 Статистика на www.eliteprospects.com 
 Профиль на официальном сайте НХЛ 
 Статистика на www.hockeydb.com 
 Статистика на www.hockey-reference.com 
 Профиль на официальном сайте КХЛ 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации 

Игроки ХК «Витковице Стил»
Задрафтованные ХК «Даллас Старз»